C10H12O3 – formula bruta dell'alcol coniferilico
 C10H12O3 – formula bruta del propilparaben

Formule molecolari